Il singolare dell'Abierto Mexicano Telcel 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Luis Horna era il detentore del titolo, ma si è ritirato nel 1º turno a causa di un infortunio mentre stava giocando contro Gastón Gaudio.

Juan Ignacio Chela ha vinto in finale 6–3, 7–6(2), contro Carlos Moyá.

Teste di serie

  Juan Carlos Ferrero (semifinali)
  Agustín Calleri (semifinali, ritiro per infortunio)
  Nicolás Almagro (quarti)
  Juan Ignacio Chela (campione)

 Gastón Gaudio (quarti) 
 Nicolás Massú (quarti) 
 José Acasuso (quarti) 
 Carlos Moyá (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Abierto Mexicano Telcel 2007
ATP Tour 2007